Éric Blondel peut désigner :
 Éric Blondel (1942-), philosophe et traducteur français ;
 Éric Blondel (1964-), kick-boxeur, préparateur physique et coordinateur sportif français.